Leipzig-Klasse ist der Name folgender Schiffsklassen:
 Leipzig-Klasse (1816), eine Klasse von zwei Linienschiffen der Kaiserlich Russischen Marine (1816–1824)
 Leipzig-Klasse (1875), eine Klasse von zwei Kreuzerfregatten der Kaiserlichen Marine
 Leipzig-Klasse (1929), eine Klasse von zwei Leichten Kreuzern der Reichs- und Kriegsmarine